Улица Академика Королёва расположена в Киевском районе. Территориально улица находится в южной части города, на посёлке «Таирова». Названа в честь выдающегося учёного С. П. Королёва

Проходит от ул. Инглези (ранее 25-й Чапаевской дивизии) до ул. Архитекторской.

Улица пересекается с проспектом Академика Глушко (ранее Георгия Димитрова) в связи с чем площадь, находящаяся на пересечении улиц была переименована в Академическую (с 1977 — Площадь Конституции, потом площадь Георгия Димитрова, потом Академическая, потом площадь имени Б. Ф. Деревянко, в настоящее время — площадь Независимости).

Улица Академика Королёва пересекает улицы Левитана, проспект Академика Глушко (ранее пр-т Димитрова) и Академика Вильямса. На улице Академика Королёва находятся областное управление патрульной полиции, областное управление ГАИ, Станкостроительный техникум (д.5/2), 20-я поликлиника (ул. Левитана, 62), рынок Южный (43-а), Киевская райадминистрация (д.9) и пр.

Транспорт 
Общественный транспорт представлен троллейбусами с номерами № 7, № 11, а также маршрутными такси № 7, № 146, № 148, № 149, № 150, № 175, № 232, № 215, № 208, № 280, № 519. Трамвай № 13 пересекает улицу в районе областного управления патрульной полиции.

Связь 
Дома 1-5, 2-4 — 101-е отделение связи, дд 16-54 (кроме д.№ 5) — 114-е, дд 25-37 — 113-е, 86-104 и 112—118 — 89-е, остальные (и д.№ 50) — 104-е.

Королёв